U.S. National Championships 1927 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1927 roku, na kortach West Side Tennis Club w Forest Hills. Mężczyźni rywalizowali w dniach 12–17 września, natomiast kobiety w dniach 22–30 sierpnia.

Była to czterdziesta siódma edycja turnieju męskiego i czterdziesta pierwsza damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

1927 w Stanach Zjednoczonych
1927 w tenisie ziemnym
US Open według lat